Natividade ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Natividade (Rio de Janeiro), Bundesstaat Rio de Janeiro
 Natividade (Tocantins), Bundesstaat Tocantins 
 Natividade da Serra, Bundesstaat São Paulo

Natividade ist der Familienname folgender Person:

 Manuel Vieira Natividade (1860–1918), portugiesischer Archäologe

Siehe auch

 Natividad